Неистовый Виссарион — всероссийская литературно-критическая премия, учрежденная в 2019 году по инициативе Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. Премия названа в честь классика отечественной литературы и учреждена к 120-летию основания библиотеки. Дебютное вручение премии «Неистовый Виссарион» состоялось 7 июня 2019 года во время проведения 1-го Уральского культурного форума в здании библиотеки.

Порядок присуждения премии   
Организатор Премии – Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского («Белинка»).
Присуждается ежегодно живущим в России авторам за значительные достижения и творческую активность в области критики, обращенной к современной русскоязычной литературе XXI века.

Жюри состоит из не менее чем 5 экспертов, ежегодно утверждаемых Организатором, имеющим право вносить изменения в состав жюри. На постоянной основе в работе совета принимает участие представитель Организатора с правом совещательного голоса, исполняющий обязанности секретаря жюри.

Жюри обладает правом присуждения также Специальных (поощрительных) призов «Перспектива» и «За творческую дерзость» с вручением диплома, почетного знака и памятного подарка. Денежное содержание Премии устанавливается в размере 70 000 рублей.

Лауреаты премии

2019 год 

 Победитель премии «Неистовый Виссарион-2019» — Ольга Балла.
 Специальный приз «Перспектива» — Елена Макеенко.
 Специальный приз «За творческую дерзость» — Мария Галина.
 Почетная премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (особое решение жюри) — Ирина Роднянская.

2020 год 

 Победитель премии «Неистовый Виссарион-2020» — Юлия Подлубнова.
 Специальный приз «За творческую дерзость» — Дмитрий Бавильский.
 Специальный приз «Перспектива» — Алексей Конаков.
 Почетная премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли — Илья Кукулин.

2021 год 

 Победитель премии «Неистовый Виссарион-2021» — Игорь Гулин.
 Специальный приз «За творческую дерзость» — Евгений Никитин.
 Специальный приз «Перспектива» — Яна Сафронова.

2022 год 
 Победитель премии «Неистовый Виссарион-2022» — Валерий Шубинский. 
 Специальный приз "За дерзость" — Василий Ширяев. 
 Специальный приз "Перспектива" (за расширение культурного контекста современной литературы на русском языке) — Александр Марков.
 Почётная премия за вклад в развитие критической мысли и книгу «Необычайное: Критика, публицистика, эссе» (особое решение жюри) — Владимир Березин.

Литература 
 Неистовый Виссарион : сборник статей финалистов Всероссийской литературно-критической премии / Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского ; сост. Е. В. Соловьёва. — Екатеринбург, 2020. — Вып. 1. — 130 с. http://elib.uraic.ru/handle/123456789/46390
 Неистовый Виссарион : сборник статей финалистов Всероссийской литературно-критической премии. — Екатеринбург : СОУНБ им. В. Г. Белинского, 2020-. — Вып. 2 : (по результатам сезона 2020 года). — 2021. — 100 с. ISBN 978-5-6045005-5-2 http://elib.uraic.ru/handle/123456789/53318

См. также 
 Литературные премии России

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница премии в сети Интернет 

Литературные премии России
Награды, появившиеся в 2019 году
Культура Екатеринбурга

Появились в 2019 году в России
2019 год в Свердловской области
Объекты, названные в честь Виссариона Белинского